Miejscowości w Polsce
 Kopyta – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Kopyta – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

 Inne
 Kopyta – męskie skarpety noszone w tradycyjnym męskim stroju górali żywieckich

 Zobacz też kopyto (zoologia)